Esistono più comuni francesi con questo nome:

Générac – Gard
Générac – Gironda